Breum steht für:

 Breum (Skive Kommune), ein Ort in Skive Kommune in der dänischen Region Midtjylland

Breum ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Breum (* 2003), dänischer Fußballspieler
 Morten Breum (* 1982), dänischer DJ und Musikproduzent

Siehe auch:

 Breun